Thai Farmers Bank FC, een voormalige voetbalclub uit Thailand
Kasikorn Bank, voorheen Thai Farmers Bank, een bank in Thailand